Jan Różycki (1603–1669) – polski jezuita, biskup chełmski, sekretarz królewski Władysława IV Wazy i Jana Kazimierza, pisarz skarbu koronnego
 Jan Różycki (1901–1991) – polski inżynier budownictwa, projektant i kierownik budowy Zakopianki, cichociemny, profesor Politechniki Wrocławskiej
 Jan Różycki (1905–2005) – polski kartograf, profesor Politechniki Warszawskiej.